Maceira (Fornos de Algodres) — freguesia portuguesa do concelho de Fornos de Algodres
 Maceira (Leiria) — freguesia do concelho de Leiria
 Maceira (Torres Vedras) — freguesia extinta do concelho de Torres Vedras
 Fornos de Maceira Dão — freguesia do concelho de Mangualde
 Moimenta de Maceira Dão — freguesia do concelho de Mangualde
 Maceira (Montelavar) — localidade da freguesia de Montelavar, concelho de Sintra
 ilha de Maceira — ilha do Omã